Wolfenhof ist ein Ortsname:

 Wolfenhof (Friedrichshafen), Einzelhof im Stadtteil Ailingen von Friedrichshafen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Wolfenhof (Meßstetten), Gehöft im Stadtteil Oberdigisheim von Meßstetten, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Wolfenhof (Teuschnitz), Einöde der Stadt Teuschnitz, Landkreis Kronach, Bayern

Siehe auch
 Wolfshof